

Palmarès

Giocatore

Competizioni nazionali

U Craiova: 1990-1991

U Craiova: 1990-1991

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale rumena